Храм Ки́ра и Иоа́нна (на Кули́шках, на Соля́нке) — православный храм в Москве, снесённый в 1934 году. Стоял в Белом городе на Солянке, напротив Соляного двора.

История 
Храм, первоначально Троицкий, известен на этом месте с 1625 года, в 1657 году значился каменным. В 1693 году перестроен, в 1754-м горел, в 1758-м неудачно возобновлён. В 1765 году храм по высочайшему указу императрицы Екатерины II разобрали для построения нового храма.

В 1768 году выстроен новый храм по проекту архитектора Карла Бланка под наблюдением Ивана Бецкого. Престол был освящён 11 января 1768 года архиепископом Амвросием (Зертис-Каменским) в присутствии императрицы в память святых чудотворцев и безсребреников Кира и Иоанна. В день памяти этих святых (28 июня 1762 года) Екатерина II вступила на царство.

В 1812 году храм пострадал, а в 1874 году его передали Сербской митрополии для подворья, после чего храм восстановили. В 1892 году при подворье по проекту архитектора Михаила Шуцмана возвели часовню Святого Саввы Сербского.

Храм упомянут в историческом труде Алексея Малиновского «Обозрение Москвы» (1825—1827; впервые опубликован в 1992-м) при описании церквей Мясницкой части:

 «…15) Кира и Иоанна на Кулишках; на Солянке против Соляного двора; построена в 1765 году по именному повелению императрицы Екатерины II, на память восшествия её на всероссийский престол июня в 28-й день, празднуемый сим святым. Церковь сия высокая, одноглавая, гражданской архитектуры, с пилястрами коринфического ордена; около окон по наружным стенам украшена лепною работою. Колокольня при оной в три яруса, четвероугольная, с ионическими пилястрами. Освящена 1768 года генваря 19-го московским архиепископом Амвросием в присутствии императрицы, отъехавшей тот же день в С.-Петербург. По сему случаю осталось доныне в сей церкви царское место. Тут исстари были две церкви: во имя Св. мученицы Параскевы, нареченной Пятницей, а 1547 году существовавшая, и Живоначальные Троицы, которая от пожара, случившегося 1754 [года] мая 23-го числа, сгорела, а 1758 [года] возобновлена, и сентября 28-го освящена московским митрополитом Тимофеем.»

После революции 1917 года церковный приход был «непоминающим» (митрополита Сергия Страгородского) до закрытия в 1933 году.

Настоятель храма Кира и Иоанна на Солянке отец Серафим Битюгов в 1927 году по благословению оптинского старца Нектария ушёл в затвор (умер в 1942 году в Сергиевском посаде). В 1932 году были арестованы последние два священника — Димитрий Крючков и Алексей Козлов, накануне Благовещения Пресвятой Богородицы. Последнюю службу служили в храме только миряне, в навечерие Благовещенского дня. После этого храм был закрыт, а в 1934 году разрушен.

На месте храма долго стоял павильон с магазином «Кулинария», рядом был ларёк «Вино». Затем вместо «Кулинарии» открыли «Кафетерий».

В 2000-х годах на их месте выстроили новое кирпичное здание, в котором разместился продуктовый магазин и торговля кухонной мебелью (Солянка, 4).

Между домами сохранился столб ограды — единственное напоминание о разрушенном храме.

Храм в городских легендах 
С богадельней при храме Храме Кира и Иоанна на Кулишках связана известная московская легенда о "чёрте на куличиках".  Согласно легенде в 1666 году в ней завёлся демон ("чёрт"),  который беспокоил жительниц богадельни своими проказами. Историк и этнограф Иван  Михайлович Снерирёв писал об этом так: «демон делал старухам всякие пакости, не давал им покоя ни днём ни ночью, сбрасывал их с постелей и лавок, кричал им вслух разные нелепости, на печи на палатях и в углах стучал и гремел». Попытки изгнать демона местными священниками не увенчались успехом и тогда по просьбе царя Алексея Михайловича был приглашён  иромонах Иллариона из Флорищевой пустыни для изгнания беса, который «семь недель с двумя иноками там подвизался в молитвах, читал каноны Иисусу, Божьей Матери и Ангелу Хранителю, правило пустынное, совершал водосвятие и произносил заклинательные молитвы против лукавых духов...   [Бес] устрашал его стуком, криком и разными угрозами, кидал в него камнями, мешал ему класть земные поклоны, бросаясь под него чёрной кошкой.. [но, несмотря на это] молитвами преподобного совершенно был изгнан из богадельни». Легенда об изгнании беса вошла в житие святого Иллариона, ставшего впоследствии митрополитом архиепископом Суздальским и Юрьевским, и от неё пошла известная поговорка про "чёрта на кулишиках".

Примечания

Литература 
 Малиновский А. Ф. Обозрение Москвы. / Сост. С. Р. Долгова. — М.: Московский рабочий, 1992. 256 с., ил. (КЛИО).
 
 Паламарчук П. Г. Сорок сороков. Краткая иллюстрированная история всех московских храмов. В 4-х томах. Том 2-й. — М., 1994.
 
 Косик О. В. Храм святых бессребреников Кира и Иоанна в Москве (Сербское подворье) // XXIX Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитар-ного университета: Материалы. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. — 272 с. — C. 86-89

Утраченные православные храмы Москвы
Храмы, снесённые в 1934 году
Подворья поместных церквей
Здания, спроектированные Карлом Бланком